Ниже приведён список муниципалитетов провинции Буэнос-Айрес:

<small>1 
2 Аргентина: Справочная карта / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 1997 г.; гл. ред. Я. А. Топчиян; ред. Г. А. Скачкова, В. П. Селезнев. — 1:4 000 000, 40 км в 1 см. — : Роскартография, 1998. — 2000 экз.
3 
4 
5 </small>

Примечания 

Муниципалитеты Аргентины
Провинция Буэнос-Айрес